Tótfalu (horvátul Totovec), Csáktornya községhez tartozó falu Horvátországban, Muraköz megyében
 Tótfalu, elpusztult falu Vas megyében, Felsőmarác területén
 Tótfalu, Tahitótfalu része
 Tótfalu, a középkori Buda külvárosa, Budapest területén

 Tóthfalu (szerbül Totovo Selo), település Szerbiában, a Vajdaság Észak-bánsági körzetében, Magyarkanizsa községben

 Alsótótfalu, község Romániában, Bihar megyében
 Bánffytótfalu, falu Romániában, Kolozs megyében, Kecsed községben
 Bükktótfalu, falu Romániában, Máramaros megyében, Szilágyillésfalva községben
 Felsőtótfalu, falu Romániában, Bihar megyében, Tataros községben
 Giródtótfalu, falu Romániában, Máramaros megyében, Felsőbányához tartozik
 Kerkatótfalu, 1934-ben Kerkateskándba beolvadt község Zala megyében
 Kistótfalu, község Baranya megyében, a Siklósi járásban
 Kolozstótfalu, falu Romániában, Kolozs megyében, Szászfenes községben
 Komlódtótfalu, község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Csengeri járásban
 Krasznatótfalu, falu Romániában, Szilágy megyében, Felsőszék községben
 Misztótfalu, falu Romániában, Máramaros megyében, Miszmogyoróshoz tartozik
 Nagytótfalu, község Baranya megyében, a Siklósi járásban
 Oláhtótfalu, falu Romániában, Máramaros megyében, Farkasaszó községben
 Pinkatótfalu, Monyorókerékhez tartozó egykori község Ausztriában, Burgenland tartomány Németújvári járásában
 Rábatótfalu, 1983-ban Szentgotthárdhoz csatolt egykori község Vas megyében
 Sorkitótfalu, 1941-ben Sorkikápolnába beolvadt község Vas megyében
 Szepestótfalu, község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Késmárki járásában
 Tahitótfalu, község Pest megyében, a Szentendrei járásban
 Turóctótfalu, község Szlovákiában, a Zsolnai kerület Turócszentmártoni járásában